Cyclo peut désigner :

 Cyclo, (Xich lo), un film franco-vietnamien réalisé par Tran Anh Hung, sorti le .
 Cyclo, un album de Zazie de 2013

Voir aussi 
 Cyclo d'or, une récompense pour le cinéma décernée par le jury du Festival international des cinémas d'Asie, organisé à Vesoul en France
 Cyclo-cross et Cyclo-découverte, des activités liées au cyclisme.
 Cyclo-oxygénase, une enzyme.

Homonymie de titre